Tavel est un nom propre qui peut désigner :

Localité 
 Tavel, commune française du département du Gard.
 Tavel,  commune suisse du canton de Fribourg.
 Tavel, localité de la commune suisse de Montreux.

Patronyme 
 Famille de Tavel, une famille noble.
 Matthias Tavel (né en 1987), un homme politique français.

Divers  
 Tavel, vin rosé AOC du vignoble de la vallée du Rhône, élaboré sur la commune de Tavel, dans le Gard.
 Maison Tavel, musée d'histoire de Genève en Suisse.